Dans la mythologie grecque, Dicé est une divinité allégorique personnifiant la Justice.
 En astronomie, (99) Dicé est un astéroïde de la ceinture principale, découvert en 1868 par Alphonse Borrelly.